Миа́сс может означать:


Населённые пункты 
 Миасс — город в Челябинской области
 Новый Миасс — село в Аргаяшском районе Челябинской области

Железнодорожные станции 
 Миасс I (также Миасс (старый вокзал)) — железнодорожная станция ЮУЖД в г. Миассе.
 Миасс II — железнодорожная станция ЮУЖД в г. Миассе.
 Миасс III — остановочный пункт ЮУЖД в г. Миассе.

Реки 
 Миасс — правый приток Исети (бассейн Карского моря).
 Большой Миасс — река в Свердловской области.

Горы 

 Большой Миасс — гора на Южном Урале
 Малый Миасс — гора на Южном Урале

Средства массовой информации 
 Миасс — телерадиокомпания

См. также 
 Миаскит
 Миасский
 Миасское
 Миус — река бассейна Азовского моря.
 Миусс — река бассейна Каспийского моря.